

Теректинський сільський округ — адміністративна одиниця, Алакольський район, Жетисуська область
 Теректинський сільський округ — адміністративна одиниця, Кокпектинський район, Абайська область
 Теректинський сільський округ — адміністративна одиниця, Теректинський район, Західноказахстанська область